Marselis er et hollandsk handelsdynasti, som også har spillet en væsentlig rolle i danmarkshistorien. I Danmark blev de fleste slægtsgrene adlet, og én adlet gren antog navnet Güldencrone.

Våben 
 Marselis: En stående elefant udi et hvidt sølv felt imellem tre asketræer, til bag og til forre, mens det tredje står midt imellem, og haver elefanten et slot på ryggen, ovenpå hvilket står en jomfrue både i skjolden og på hjelmen igen. Farverne i dette våben skal være grønne og hvide.

 Friherrer til Constantinsborg: Firdelt med sølv hjerteskjold, hvori et rødt tårn. I 1. felt under en guld krone 2 kryslagte sølv kanoner i blåt; i 2. en af en kronet guld slange kronet sølv pilar i rødt; 3. felt en jernklædt mand med guld-skjold i rødt, i 4. felt et jagthorn i rødt. På skjoldet, der holdes af 2 guld løver, en friherrekrone

 Friherrer til Marselisborg: Firdelt med sølv hjerteskjold, hvori et rødt tårn. I 1. og 4. felt en på en sølv hest siddende jernklædt rytter med spyd og skjold i rødt; i 2. og 3. felt under en guld krone i blåt 2 krydslagte guld kanoner; hjelmen kronet. Skjoldholdere 2 guld løver.

Historie 

Det hollandske handelsdynasti Marselis, som ifølge sin kapitalkraft og forretningssans indtager en dominerende stilling i det dansk-norske finansliv i 1600-tallet, føres tilbage til Jan van Marselis, vistnok hjemmehørende i Braband. Hans søn Gabriel Marselis (ca. 1575 – 16. juli 1643), der i 30 år handlede på Rusland, var 1634 dansk faktor i Amsterdam, senere dansk kommissær og resident i Hamborg.

Noter 

Arkitekten Christof Marselis (1670'erne – 1731 i Moskva) er måske medlem af slægten.

Se også 
 Marselisborg (flere betydninger)

Litteratur 
 Erik Amburger, Die Familie Marselis: Studien zur russischen Wirtschaftsgeschichte, (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe I. Giessener Abhandlungen zur Agrarund Wirtschaftsforschung des europaischen Ostens herausgegeben vom Institut fur kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung der Justus Liebig-Universitat Giessen, Band 4), Giessen 1957.
 Poul Harris, Marselis-slægten: Blade af dens historie, Centrum 1980. .
 John T. Lauridsen, Marselis Konsortiet: En studie over forholdet mellem handelskapital og kongemagt i 1600-tallets Danmark, Jysk Selskab for Historie 1987 (disputats).

Kilder 
 Albert Fabritius, "Marselis", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Danmarks Adels Aarbog, LII, 1935, II, s. 45-58; LIV, 1937, II, s. 178.
 Johan E. Elias: De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, II, 1905, s. 7.

Eksterne henvisninger 

 
Adelsslægter fra Danmark